13860 Neely, asteroide della fascia principale

Persone 

 Armistead Neely, tennista statunitense
 Blake Neely, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, orchestratore e musicologo statunitense
 Bam Neely, wrestler statunitense
 Carrie Neely
 Ralph Neely giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 

 John Neely
 McNeely